Klopfer steht für:

 Türklopfer
 Teppichklopfer
 Klopfkäfer
 Klopfer (Vibrationstechnik), ein Gerät zum Erzeugen von Erschütterungen
 in der Schweiz als Kurzform für Milchklopfer
 ein irregulärer Zündvorgang bei Verbrennungsmotoren, siehe Klopfen (Verbrennungsmotor)
 eine fiktive Gestalt (Kaninchen) in einem Zeichentrickfilm, siehe Bambi (Film)
 ein bestimmter Mitspieler beim Kartenspiel Rommé

Klopfer ist der Künstler- oder Familienname folgender Personen:
 Balthasar Christoph Klopfer (1659–1703), deutscher Pietist
 Christian Schmidt (* 1980), deutscher Autor und Lektor
 Dieter Klopfer (1949–2008), deutscher Motorenentwickler
 Donald Klopfer (1902–1986), US-amerikanischer Verleger
 Gerhard Klopfer (1905–1987), deutscher Jurist und Parteifunktionär (NSDAP)
 Goetz Klopfer (* 1942), US-amerikanischer Geher deutscher Herkunft
 Heini Klopfer (1918–1968), deutscher Skispringer und Architekt
 Heinz Klopfer (1919–2011), deutscher Politiker (SED)
 Karl Ernst Klopfer (1827–1883), deutscher Politiker, MdL Sachsen
 Matthias Klopfer (* 1968), deutscher Politiker (SPD)
 Oskar Klopfer (1903–1990), deutscher Unternehmer
 Paul Klopfer (1876–1967), deutscher Architekt und Heimatforscher 
 Siegfried Klopfer, deutscher Unternehmer, Begründer der Isartalbahn
 Sonya Klopfer (* 1934), US-amerikanische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Klöpfer
 Aufzeichnungen über eine Familie Klopfer
 Klopfern